

Китайская мифология 
 Чёрная черепаха (玄武) — один из четырёх китайских знаков зодиака

География 
 Сюаньу (宣武) — бывший район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР).
 Сюаньу (玄武) — район городского подчинения города субпровинциального значения Нанкин провинции Цзянсу (КНР).